Il singolare del torneo di tennis Kosice Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Răzvan Sabău che ha battuto in finale Adam Chadaj 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Michal Tabara (primo turno)
 Răzvan Sabău (Campione)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Simon Greul (semifinali)

 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Kristian Pless (primo turno)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2005